A Lucky Luke legújabb kalandjai vagy Lucky Luke a Vadnyugaton (eredeti cím: Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke vagy The New Adventures of Lucky Luke) francia televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a Xilam készített. Franciaországban 2001. szeptember 16-ától az France 3 adta. Magyarországon 2004 és 2006 között a Fox Kids (később Jetix) sugározta, 2014-től pedig már az M2 kezdte ismételni új magyar szinkronnal.

Ismertető

Szereplők 

 További szereplők (1.szinkronban): Bácskai János, Faragó András, Fekete Zoltán, Jelinek Márk, Kardos Gábor, Kassai Ilona, Katona Zoltán, Kránitz Lajos, Némedi Mari, Pálfai Péter, Rudas István, Varga Tamás, Végh Ferenc, Vizy György
 További szereplők (2.szinkronban): Bácskai János, Bodrogi Attila, Boldog Gábor, Bolla Róbert, Bókai Mária, Cs. Németh Lajos, Csuha Lajos, Gubányi György István, Hegedűs Miklós, Kassai Ilona, Koncz István, Pál Dániel, Solecki Janka, Szokol Péter, Végh Ferenc

Epizódok

Források

További információk 
 Lucky Luke legújabb kalandjai az allocine.fr-en
 Lucky Luke legújabb kalandjai a planete-jeunesse.com-on

2001-ben bemutatott televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós akciósorozatok
Belga képregényekből adaptált televíziós sorozatok
2003-ban befejezett televíziós sorozatok